

Patronyme

 Eugène Treignier, (1853-1919), fut un homme politique français.
 Gaston Treignier, (1878-1949),  fut un homme politique français, fils du précédent.

Homonymie
Homonymie de patronyme